Тындала — название населенных пунктов в Казахстане:

 Тындала (до 2022 — Карпово) — село в Байтерекском районе Западно-Казахстанской области.
 Тындала (до 2000 г. — Целина) — село в Жетысайском районе Туркестанской области.